Сикорский, Игорь: Сикорский, Игорь Александрович (род. 1988) — украинский футболист.
 Сикорский, Игорь Антонович (1934—2015) — Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
 Сикорский, Игорь Иванович (1889—1972) — русский и американский авиаконструктор украинского происхождения, один из пионеров авиастроения, сын психиатра Ивана Алексеевича Сикорского.